Аэростеон (, от  и  — воздушная кость) — род тероподовых динозавров из семейства Megaraptoridae, живших в позднемеловую эпоху ( назад) на территории современной Аргентины. Включает единственный вид — Aerosteon riocoloradensis, ископаемые остатки которого представлены одним скелетом MCNA-PV-3137.

В результате анализ дыхательной системы было найдено сходство с современными птицами. Этот анализ окаменелостей показывает эволюционные связи между динозаврами и современными птицами, которые проявляются пневматизацией костей скелета, которые в том числе содержат пневматические ниши в вилочковой (две сросшиеся ключицы) и подвздошной костях. У современных птиц, эти две кости пневматизированы для дивертикулов воздушных мешочков (ключичной и брюшной полости), которые участвуют в вентиляции легких.

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2009 году